Julmond ist 

 ein alter deutscher Name des Monats Dezember
 der erste Vollmond nach den Rauhnächten
 der Name eines Pferdes, siehe Julmond (Pferd)

Siehe auch: